Clemente Onelli puede referirse a:

 Clemente Onelli (1864-1924), científico ítalo-argentino;
 Clemente Onelli, localidad de la Argentina;
 Estación Clemente Onelli, estación de ferrocarril en Clemente Onelli, Argentina.